José Agustín puede referirse a :

José Agustín Ramírez Altamirano Compositor mexicano.
José Agustín Ramírez Gómez Escritor mexicano.

fr:José Agustin